Бартломей Мачея (; род. 4 октября 1977, Варшава) — польский шахматист, гроссмейстер (1999).

Чемпион Польши среди юниоров до 18 лет (1994).

Чемпион Европы (2002).

Чемпион Польши (2004, 2009).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Бартоломея Мачеи на сайте ФШР
 Выступления Бартоломея Мачеи в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Бартоломея Мачеи в Кубках мира
 Выступления Бартоломея Мачеи на шахматных олимпиадах
 Выступления Бартоломея Мачеи в личных чемпионатах Европы
 Выступления Бартоломея Мачеи в командных чемпионатах Европы
 Выступления Бартоломея Мачеи в Кубках европейских клубов
 Выступления Бартоломея Мачеи в личных чемпионатах Польши
 Выступления Бартоломея Мачеи в командных чемпионатах Польши
 Выступления Бартоломея Мачеи в Суперкубках Польши
 Выступления Бартоломея Мачеи в командных чемпионатах Греции
 Выступления Бартоломея Мачеи в командных чемпионатах Чехии

Шахматисты Польши
Чемпионы Европы по шахматам